Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1956 I se dispute du 2 au .

Fay Muller remporte le simple dames. En finale, elle bat Marie Martin.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Fay Muller et Daphne Seeney.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1956 I
Adelaide I
Sport en Australie en 1956
Janvier 1956